Orange Prokom Open 2007 — 7-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Польше и являющегося частью тура ATP в рамках серии международной серии.

В 2007 году турнир прошёл с 30 июля по 5 августа в Сопоте. Соревнование завершало серию околоевропейских грунтовых турниров, располагающихся в календаре серии между Уимблдоном и Открытым чемпионатом США.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Николай Давыденко
 в парном разряде —  Леош Фридль и  Франтишек Чермак

Общая информация

Соревнования

Одиночный турнир 
  Томми Робредо обыграл  Хосе Акасусо со счётом 7-5, 6-0.
 Робредо выигрывает 1-й одиночный титул в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Робредо во второй раз выиграл местные соревнования (до этого в 2001 году)
 Акасусо сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 9-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал 
{{Турнир2-Теннис3
| RD1=Финал

| score-width=15

| RD1-seed01=
| RD1-team01= Хосе Акасусо
| RD1-score01-1=5
| RD1-score01-2=0
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=2
| RD1-team02= Томми Робредо
| RD1-score02-1=7| RD1-score02-2=6| RD1-score02-3= 

}}

 Парный турнир 
  Марцин Матковский /  Мариуш Фирстенберг''' обыграли  Мартина Гарсию /  Себастьяна Прието со счётом 6-1, 6-1.
 Матковский и Фирстенберг выигрывают 1-й совместный титул в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Они в 3-й раз выиграли местные соревнования (до этого в 2003 и 2005 годах).

См. также 
 Orange Prokom Open

 ATP Тур 2007
 Международная серия ATP

 Портал: Теннис

Ссылки 
 

Польша
Теннис
Июль 2007 года
Август 2007 года
2007